Osoby o tym nazwisku:
 Assar Rönnlund – szwedzki biegacz narciarski, olimpijczyk
 Elina Rönnlund – szwedzka biegaczka narciarska